— видеоигра в жанре головоломки серии Puyo Puyo. Выпущена 25 октября 1991 года на домашний компьютер MSX2, а с 1992 по 2000 годы выходил на разные игровые консоли. За пределами Японии игра вышла только на аркадные автоматы и мобильные телефоны, но в основном версии игры выпускались только в Японии. Осенью 1992 года компания Sega получила права на релиз игры на аркадные автоматы и на Sega Mega Drive и благодаря этому, аркадная версия вышла за пределами стран.

Игровой процесс 
Основная игра Puyo Puyo ведется против хотя бы одного противника, компьютера или человека. Сама игра имеет три режима: Одиночный Пуйо Пуйо, Двойной Пуйо Пуйо и Бесконечный Пуйо Пуйо. В одиночном режиме игрок берет на себя роль Арле Нади, 16-летней заклинательницы, которая имеет удовольствие сорвать планы Темного Принца. Темный Принц хочет захватить мир, и Арле стоит на его пути. Таким образом, Арле должна сначала пробиться через 12 противников, прежде чем встретиться с Темным Принцем. За исключением Рулю, их не посылает Темный принц, и в основном они просто хотят взять с собой махинации (для Рулю она влюбилась в Темного принца). Как только Арле победит Темного Принца, мир будет спасен, и она сможет вернуться домой. Как и во всех основных играх Puyo, режим истории состоит из игры матчей Puyo с фиксированной последовательностью символов в одном из трех курсов. В режиме Double два игрока играют друг против друга. Точно так же, как и раньше, обыгрывая друг друга, игрок пытается заполнить сетку противника. Так как правила отправки такого количества мусорных блоков делали игры недолговечными, независимо от того, сколько цепочек отправлено, Compile добавил правило смещения в Puyo Puyo 2 и далее. Это позволяет игрокам противостоять атакам противников своими собственными цепями, отправляя им блоки мусора в результате переполнения. В бесконечном режиме игрок должен постоянно подбирать пуйо, чтобы набрать как можно больше очков. В режиме «Миссия» игрок должен выполнить 52 миссии, требуя, чтобы Пуйо на поле были уничтожены с помощью ограниченных фигур.

Издание 
Известно, что игра вышла 25 октября 1991 в Японии на домашний компьютер MSX2 и на игровую консоль Famicom Disk System. 1 сентября 1992 года компания Sega получила права на выпуск игры и выпустила игру на аркадные автоматы и на Sega Mega Drive, что повысило популярность серии игр. В середине 1990-х годов игра была выпущена на персональные компьютеры Microsoft Windows и Mac OS. 13 июня 2003 года игра была выпущена на мобильные телефоны только в Северной Америке. В конце 2006 года игра была портирована на Wii, а спустя 6 лет 2 месяца на Nintendo 3DS посредством Virtual Console. Летом 2019 года игра вышла за пределами Японии и была портирована на Nintendo Switch во всём мире.

Критика 
Версия для Mega Drive была бестселлером в Японии в течение четырёх месяцев. Mega Drive была переиздана для Wii Virtual Console в Японии 2 декабря 2006 года, в то время как аркадная версия была выпущена 12 апреля 2011 года. Были выпущены две версии для Gameboy, первый Puyo Puyo в 1994 году и продолжение Pocket Puyo Puyo Tsuu в 1996 году. В аркадном выпуске VC есть онлайн-игра.

См. также 
 Puyo Puyo Tsu
 Puyo Puyo (серия игр)
 Тетрис

Примечания

Ссылки 
 
 Hardcore Gaming 101 — Puyo Puyo Details the entirety of the series and all of its spinoffs

Компьютерные игры 1991 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для SNES
Игры для Game Gear
Игры для Windows
Игры для Game Boy
Игры для Mac OS
Игры для Virtual Console
Компьютерные игры, разработанные Compile